Leval puede referirse a: 

 Leval, comuna de Norte (Francia).
 Leval, comuna de Territorio de Belfort (Francia).
 Gastón Leval, historiador y militante anarquista.
 Jean François Leval, general napoleónico.